Vloeipapier (opzuigen), papier om vloeistoffen zoals inkt mee op te zuigen 
 Vloeipapier (sigaret), het papier waar sigaretten mee worden gedraaid 
 Vloeipapier (verpakkingsmateriaal), papier om niet-krasbestendige of breekbare artikelen in te verpakken